Нова Зеландія розділена на 16 регіонів з місцевими урядами, сімнадцятим регіоном є острови Чатем. Розподіл повноважень між центральним урядом та самоврядними регіонами та громадами здійснюється за принципами англо-саксонського права. Регіони є адміністративно-територіальними утвореннями першого рівня та бувають двох типів: п'ять однорівневих де все управління здійснюється на одному рівні, та одинадцять регіонів котрі реалізовують загальне керування, а більшість повноважень реалізовується на рівні територіального управління. Територіальних громад в Новій Зеландії 67, з них 13 міських рад, 53 місцевих рад та острови Чатем.

Регіони 
Дев'ять регіонів розташовані на Північному острові, до їх складу входить 43 територіальних управління. На Південному ще сім регіонів — 23 територіальних управління. Острови Чатем віддалені від основних масивів Нової Зеландії на 650 кілометрів та утворюють окремий регіон і водночас територіальне управління.

В цілому 6 регіонів заразом є і територіальними управліннями: Гісборн, Марлборо, Нельсон, Окленд, Тасман та Чатем.

Посилання 

Регіони
 
Списки:Нова Зеландія